De Roemeense voetbalclub Steaua Boekarest speelt sinds 1957 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

Uitslagen vanuit gezichtspunt Steaua Boekarest

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Roemenië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Steaua Boekarest
Steaua Boekarest